2nd to None () — сборный альбом Элвиса Пресли, продолжение сборника ELV1S: 30#1 Hits.

Список композиций 
 «That’s All Right (Mama)»
 «I Forgot to Remember to Forget»
 «Blue Suede Shoes»
 «I Want You, I Need You, I Love You»
 «Love Me»
 «Mean Woman Blues»
 «Loving You»
 «Treat Me Nice»
 «Wear My Ring Around Your Neck»
 «King Creole»
 «Trouble»
 «I Got Stung»
 «I Need Your Love Tonight»
 «A Mess of Blues»
 «I Feel So Bad»
 «Little Sister»
 «Rock-A-Hula Baby»
 «Bossa Nova Baby»
 «Viva Las Vegas»
 «If I Can Dream»
 «Memories»
 «Don’t Cry Daddy»
 «Kentucky Rain»
 «You Don't Have to Say You Love Me»
 «An American Trilogy»
 «Always on My Mind»
 «Promised Land»
 «Moody Blue»
 «I'm a Roustabout» (ранее не издававшийся бонусный трек)
 «Rubberneckin'» (Paul Oakenfold Remix — Radio Edit)
Bonus tracks
 «Rubberneckin'» (Paul Oakenfold Remix) (12" version)
 «Rubberneckin'» (Original version)

Чарты и сертификации

Чарты

Сертификации

Примечания 

Альбомы Элвиса Пресли
Альбомы, спродюсированные Сэмом Филлипсом
Альбомы RCA Records
Альбомы-сиквелы